Пуджон () — южнокорейский топоним:
 Пуджон — станция Пусанского метрополитена.
 Пуджон — станция железнодорожных линий Тонхэсон, Чунансон и Кёнджонсон в Пусане.